2004 HP79 est un objet transneptunien de type twotino.

Caractéristiques 
2004 HP79 mesure environ  de diamètre.

Références 

 

Planète mineure non numérotée
Twotino
Planète mineure découverte en 2004
Objet céleste découvert par Marc William Buie